The Flaming Sword – film del 1915 diretto da Edwin Middleton (come E. Middleton)
The Flaming Sword – film del 1958 diretto da Dave Lee